Cap Povorotny peut faire référence au :
 Cap Povorotny, situé dans le kraï du Primorie, en Russie ;
 Cap Povorotny, situé dans le kraï du Kamtchatka, en Russie.